Seetzen est un patronyme allemand qui peut faire référence à :

Personnalités 
  (1868-1943), un avocat et homme politique allemand, président consistorial de l'Église évangélique luthérienne de Saxe ;
 Heinrich Seetzen (1906-1945), un juriste allemand, SS-Standartenführer, acteur majeur de l'Holocauste ;
 , un technicien et homme d'affaires allemand spécialisé dans la recherche et la commercialisation de l'imagerie et du multimédia ;
 Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811), un explorateur allemand du Proche et du Moyen-Orient.

Homonymie de patronyme germanique